Green Machine kan bavse:

 Green Machine – en supporterklubb till fotbollsklubben Jönköpings Södra IF
 Green Machine (song) – en sång från 1992 den amerikanska hårdrocksgruppen Kyuss på albumet Blues for the Red Sun
 Go Green Machine! – ett uttryck introducerat från en amerikansk tecknad TV-serie, se Teenage Mutant Ninja Turtles (1987)